Шта́бна організаці́йна структу́ра — включає спеціальні підрозділи при лінійних керівниках, які не посідають прав ухвалення рішень і керівництва якими-небудь нижчестоящими підрозділами і виконавцями, а лише допомагають лінійному керівникові у виконанні окремих функцій управління силами штату фахівців з окремих функцій.

У чистому вигляді штабна організаційна структура включає штабних помічників при вищих керівниках організацій. До чисто штабних підрозділів зараховують, наприклад, відділи координації і аналізу, органи інспекції, група мережевого планування, сектор соціологічних досліджень, юридична служба і т. д.

Створення штабних підрозділів — перший крок до функціональної спеціалізації в управлінні. Практично, проте, штабні підрозділи не тільки виконують певні творчі і технічні функції з підготовки рішень, але їх керівники наділяються і деякими правами функціонального керівництва основними напрямами діяльності організації. На цій основі працюють в організаціях планово-економічні відділи, бухгалтерії, відділи кадрів тощо. Характерна і для органів місцевого самоврядування.

Організаційні структури
Менеджмент